Niemcy:
 Schwarzatal – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt
 Schwarzatal – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt

Inne:
 Schwarzatal – rezerwat przyrody

Zobacz też:
 Bergbahnregion/Schwarzatal
 Mittleres Schwarzatal
 Schwarza